Belforte ima više značenja:
 Belforte (Mantua)
 Belforte (Parma)
 Belforte (Pezaro i Urbino)
 Belforte (Sijena)